Ю́рий Васи́льевич Смирно́в:
 Смирнов, Юрий Васильевич (в монашестве Евлогий; 1937—2020) — архиерей Русской православной церкви, митрополит Владимирский и Суздальский.
 Смирнов, Юрий Васильевич (1925—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Смирнов, Юрий Васильевич (1933—1978) — советский поэт. Примечания